Diphyllobothrium ursi
Ver plat, très long peut aller jusqu'à 10 mètres. 

Fréquence au Québec :

Dans une étude faite en 1978 (114 échantillons), Fréchette et Rau ont trouvé 36 % des ours porteurs de ce parasite et ce tant en Gaspésie qu'en Abitibi, c'est donc un parasite fréquent au Québec. 

Remarques 

D. ursi et D. latum, sont des parasites à peu près identiques qu'on peut rencontrer et chez l'homme et chez l'ours. 

L'ours ne peut pas contaminer l'homme; car l'homme tout comme l'ours est un hôte définitif et les deux doivent s'infester à partir de plérocercoïdes contenus dans les muscles de certains poissons. Les plérocercoïdes chez les poissons sont faciles à reconnaître, ils mesurent 20 à 40 mm et de plus ils sont très facilement détruits par la cuisson. 

C'est un parasite de l'intestin des animaux et ce n'est qu'accidentellement, en coupant l'intestin, qu'on peut le voir, mais attendu que nous avons eu plusieurs questions sur ce parasite, il était bon d'en discuter ici. 

Dangereux pour l'homme; mais à partir d'un poisson contaminé et non à partir de l'ours. 

Hôtes définitifs == ours et homme - ver plat dans l'intestin les œufs sont pondus, tombent à l'eau et sont ingérés par un copépode. 

Hôtes intermédiaires == 1. copépodes d'eau (crustacés) - PROCERCOIDE

Source : 

Guide pratique des principaux parasites et maladies de la faune terrestre et ailée du Québec - Jean-Louis Fréchette - 1986
                        2. poisson - PLEROCERCOIDE 

 Le cycle est complété lorsque l'ours et l'homme mange un plérocercoïde contenu dans les muscles d'un poisson.

Diphyllobothriidae